

Річки 
 Стохід — річка у Волинській області України, права притока Прип'яті
 Стохід — річка у Волинській та Рівненській областях України, ліва притока Прип'яті

Природоохоронні території 
 Стохід — ландшафтний заказник, Камінь-Каширський район, Волинська область
 Стохід — ландшафтний заказник, Ковельський район, Волинська область

Див. також 
 Прип'ять-Стохід — національний природний парк, Волинська область
 Прип'ять-Стохід — регіональний ландшафтний парк, Рівненська область